Rittershausen bezeichnet:

 Rittershausen (Balje), eine Ortschaft auf dem Gebiet der Gemeinde Balje im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Rittershausen (Dietzhölztal), ein Ortsteil von Dietzhölztal im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Rittershausen (Gaukönigshofen), eine Gemarkung in der Gemeinde Gaukönigshofen im Landkreis Würzburg, Bayern
 Rittershausen (Wuppertal), ein Ortsteil im Wuppertaler Bezirk Oberbarmen, Nordrhein-Westfalen
 Rittershausen (Neustettin), war Anfang 1930 ein Wohnort in der ehemaligen Gemeinde Sparsee im Kreis Neustettin in der Provinz Pommern.

als Familienname:
 Georg von Rittershausen (etwa 1595–1664) auf Bug und Weißdorf, deutscher Jurist und brandenburg-kulmbachischer Rat
 Heinrich Rittershausen (1898–1984), deutscher Ökonom
 Konrad Rittershausen (1560–1613), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Nicolaus Rittershausen (1597–1670), deutscher Jurist, Genealoge und Rechtsprofessor

Siehe auch:
 Rittershaus